Магнус Ларссон був чинним чемпіоном, але того року не брав участі.

Марк Філіппуссіс виграв титул, перемігши у фіналі Давіде Сангінетті з рахунком 6–3, 6–7(5–7), 6–3.

Сіяні гравці 
Сіяного чемпіона виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Всі сіяні тенісисти виходять без боротьби в друге коло.

  Піт Сампрас (2-ге коло)
  Марк Філіппуссіс (переможець)
  Томмі Хаас (півфінал)
  Ніколас Лапентті (2-ге коло)
  Ян-Майкл Гембілл (чвертьфінал)
  Майкл Чанг (3-тє коло)
  Грег Руседскі (2-ге коло)
  Харел Леві (3-тє коло)
  Давіде Сангінетті (фінал)
  Вейн Артурс (2-ге коло)
  Жоан Бальсельс (3-тє коло)
  Джейсон Столтенберг (чвертьфінал)
  Мішель Кратохвіл (2-ге коло)
  Пол Голдстейн (3-тє коло)
  Лі Хьон Тхек (2-ге коло)
  Магнус Густафссон (3-тє коло)

Сітка

Фінальна частина 
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1=Півфінали
| RD2=Фінал

| RD1-seed1=9
| RD1-team1= Давіде Сангінетті
| RD1-score1-1=77
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Себастьєн Ларо
| RD1-score2-1=61
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Томмі Хаас
| RD1-score3-1=65
| RD1-score3-2=65
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=2
| RD1-team4={{nowrap| Марк Філіппуссіс}}
| RD1-score4-1=77| RD1-score4-2=77| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=9
| RD2-team1= Давіде Сангінетті
| RD2-score1-1=3
| RD2-score1-2=77'''
| RD2-score1-3=3
| RD2-seed2=2
| RD2-team2=

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Kroger St. Jude International 2001 Draw 

Kroger St. Jude International 2001
Одиночний розряд